

Codici 
 A25 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Nova Milanese
 A25 – negli scacchi, codice ECO che designa alcune varianti della partita inglese corrispondenti alla cosiddetta siciliana in contromossa

Altro 
 A25 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili

Pagine correlate 
 Autostrada A25